Раротонга:

 Раротонга — остров в Тихом океане, самый большой из островов Кука.
 Раротонга — аэропорт на Островах Кука.